La squadra del cuore (Hang Time) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1995 al 2000.
La squadra del cuore (Hungry Heart) – serie televisiva animata giapponese trasmessa dal 2002 al 2003.